Het ATP-toernooi van Estoril 2003 (met de officiële naam Estoril Open) vond plaats van 7 tot en met 13 april 2003. Er werd gespeeld op de gravel-buitenbanen van het Estádio Nacional in de Portugese stad Estoril.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Estoril
2003